Stola kan syfta på:

 Stola – det långa band som präster och diakoner bär över axlarna, utanpå alba eller röcklin
 Stola (bilmärke) – en italiensk biltillverkare
 Stola (romersk klädedräkt) – antik romersk klädedräkt, den kvinnliga motsvarigheten till toga
 Stola herrgård – en herrgård i Strö socken i Lidköpings kommun
 Stolaätten, medeltida svensk frälseätt som ägde Stola herrgård, senare kallad Ekelöf och Stola-Ekeblad, se också frälseätter Ekeblad